Янагида () — японская фамилия. Известные носители:

  (род. 1979) — японский гонщик.
 Янагида, Минору (род. 1954) — японский политический деятель.
  (род. 1946) — японский биофизик.
 Янагида, Хидэаки (род. 1947) — японский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр.